Сумино — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.

Входит в состав Подболотное сельское поселение, с точки зрения административно-территориального деления — в Подболотный сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра села имени Бабушкина составляет 114 км, до центра муниципального образования Кокшарки — 5,5 км. Ближайшие населённые пункты — Верхотурье, Нефедово, Исаково.

Население по данным переписи 2002 года — 22 человека (8 мужчин, 14 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Сумино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Бабушкинского района (Вологодская область)